Haftād Dar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Haftādar, ort, Yazd, 
 Kūh-e Haftā Dar, berg, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar